В истории Формулы-1 было 54 гонщика из Германии, включая трёх чемпионов мира. Михаэль Шумахер является обладателем многих рекордов в Формуле-1, включая рекорд по количеству чемпионских титулов и рекорд по количеству чемпионских титулов, выигранных подряд. В 2008 году Себастьян Феттель стал самым молодым победителем гонки Формулы-1 (позже этот рекорд был побит) и в 2010 году стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1. В 2016 году Нико Росберг стал третьим гонщиком из Германии, выигравшим чемпионат мира Формулы-1. В Формуле-1 сейчас выступает один немецкий гонщик.

Чемпионы мира и победители гонок 
С тех пор, как состоялся первый сезон Формулы-1 в 1950 году, у Германии было три чемпиона мира. Первый титул немецкий гонщик выиграл в 1994 году, когда Михаэль Шумахер впервые стал чемпионом мира Формулы-1. Вторым чемпионом Формулы-1 из Германии стал Себастьян Феттель, выиграв титулы в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. Нико Росберг стал третьим чемпионом Формулы-1 из Германии, выиграв титул в 2016 году. Вольфганг фон Трипс лидировал в сезоне Формулы-1 1961 года на момент своей гибели и посмертно стал вице-чемпионом с отрывом в одно очко.

В истории Формулы-1 было семь победителей из Германии. Больше всего побед у Михаэля Шумахера, у него 91 победа. У Себастьяна Феттеля 53 победы. Ральф Шумахер выиграл 6 Гран-при. Хайнц-Харальд Френтцен выиграл три Гран-при. Вольфганг фон Трипс, ставший первым немецким гонщиком, выигравшим Гран-при, выиграл два Гран-при. На Гран-при Нидерландов 1961 года он стал первым немецким гонщиком, выигравшим Гран-при. Нико Росберг выиграл 23 Гран-при. Йохен Масс выиграл один Гран-при.

Действующие гонщики

Примечания 

Пилоты Формулы-1 из Германии